Tyja (russisch ) ist der Name folgender Flüsse in Russland:
 Tyja (Baikalsee), Zufluss des Baikalsees
 Tyja (Kem), linker Nebenfluss des Kem